

Cinema
 Natalia – film francese diretto da Bernard Cohn del 1988

Geografia
 Natalia – città della Contea di Medina (Texas, Stati Uniti d'America)
 Repubblica di Natalia – ex repubblica nell'attuale Sudafrica

Onomastica
 Natalia – nome proprio di persona italiano femminile

Musica
 Natalia – cantante belga
 Natalia – album discografico di Natalia Estrada del 1999
 Natalia – brano musicale di Joan Baez del 1976
 Natalia – brano musicale di Van Morrison del 1981